GDJ steht für:
 Gävle–Dala Järnvägsaktiebolag, schwedische Eisenbahngesellschaft
 GDJ R3 69 und 70, schwedische schwere Güterverkehrslokomotiven, siehe SJ R (II) #GDJ R3 69 und 70
 GDJ Zm 1, schwedische Kleindiesellokomotive, siehe SJ Z #SDJ Zm 1 / GDJ Zm 1 / GDJ Zm 71
 GDJ Zm 2 und 3, schwedische Kleindiesellokomotiven
 GDJ Zm 4, schwedische Kleindiesellokomotive, siehe SJ Z #GDJ Zm 4 / GDJ Zm 74 / SJ Z3 239
 Großdeutscher Jugendbund, Jugendorganisation im Umfeld der Bündischen Jugend
 Gandajika Airport (IATA-Code), Flughafen von Gandajika, Kabinda District, Kasaï-Oriental, Demokratische Republik Kongo

GdJ steht für:
 General der Jagdflieger, Dienststellung innerhalb der Luftwaffe der Wehrmacht

gdj steht für:
 Gurdjar (ISO-639-3-Code), australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland

Abkürzung